Сезон 1985/86 стал для «Манчестер Юнайтед» 84-м сезоном в Футбольной лиге и 11-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Выиграв Кубок Англии прошлого сезона, «Юнайтед» не был допущен к участию в Кубке обладателей кубков УЕФА из-за наложенной УЕФА пятилетней дисквалификации для всех английских клубов после Эйзельской трагедии.

«Юнайтед» удачно начал сезон, выиграв 10 стартовых матчей чемпионата и не проигрывая до 16-го тура. Команда возглавляла турнирную таблицу Первого дивизиона до февраля, но из-за неудачных результатов команды зимой и весной «Манчестер Юнайтед» утратил лидерство, завершив сезон только на 4-м месте. В кубковых турнирах команда также не добилась успеха, из-за чего начались спекуляции относительно будущего Рона Аткинсона.

Лучшим бомбардиром команды вновь стал Марк Хьюз, забивший 17 мячей в чемпионате и 18 — во всех турнирах. По окончании сезона валлийский нападающий покинул команду, перейдя в испанскую «Барселону» за £2 млн. На замену ему был приобретён нападающий «Ноттингем Форест» Питер Дэвенпорт.

Лидер и капитан команды Брайан Робсон пропустил почти половину сезона из-за травм.

Суперкубок Англии

Первый дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Статистика игроков

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1985/86 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1985-1986
Манчестер Юнайтед